

Данюб — місто, штат Міннесота
 Данюб — місто, штат Нью-Йорк